Az eSkootr-bajnokságot (angolul eSkootr Championship) a Formula–E brazil világbajnoka, Lucas di Grassi alapította azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a világ előrelátó városaira, és mozgósítsa a társadalmakat az emberibb, élhetőbb és vidámabb városok kialakításában. A versenyekben használt ESC eSkootr a világ egyik leggyorsabb elektromos rollere. A bajnokságot első alkalommal eredetileg 2021-ben akarták megrendezni, ám később az időpontot 2022-re halasztották. Az első eSkootr-versenyt Londonban rendezik 2022 Május 14.-én. Az első versenyt a svájci Matis Neyroud nyerte.

Csapatok
Jelenleg három csapat van: Nico Roche Racing, Carlin és a Helbiz.

Pályák
A pályák városok utcáin, stadionokban vagy parkokban lesznek kiépítve.

Jegyzetek

Források 
 https://esc.live/
 Di Grassiék új projektje: elektromos rollerek számára indul nemzetközi bajnokság 2021-ben